Das Powiat Poznański Open 2015 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Sobota. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 27. Juli bis zum 2. August 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in der Gmina Rokietnica